Льво́вский при́городный вокза́л ( — железнодорожная станция во Львове (Украина), которая обслуживает пригородные электропоезда и дизели. Адрес: улица Городоцкая, 112. Пригородный вокзал был построен в 1996  на расстоянии около полукилометра от главного железнодорожного вокзала и рядом с Привокзальным рынком.

См. также 

 Львовский железнодорожный вокзал
 Львовский автовокзал
 Подзамче (Львов)

Ссылки 
 Львовская государственная железная дорога

Примечания 

Железнодорожные вокзалы Львова
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1996 году